Zipper est un mot anglais formé à partir du verbe to zip.

Patronyme 

 Eric Zipper (né en 1964), chef d'entreprise, spéléologue et secouriste français.

Il peut aussi désigner :
 Zipper, une ancienne marque commerciale de fermetures à glissières, qui est devenu un synonyme de fermeture Éclair,
 le Zipper, surnom du Motograph News Bulletin, un bandeau d'information lumineux installé en 1928 sur la façade de la New York Times Tower,
 Sex Addiction (), un film américain réalisé par Mora Stephens en 2015,
 Lola Zipper un film français réalisé par Ilan Duran Cohen en 1991,
 Zipper Down est le quatrième album du groupe Eagles of Death Metal, sorti le ,
 Zipper Catches Skin est le 14e album studio d'Alice Cooper et le 7e en solo, sorti en 1982,
 Zipper Interactive est un studio américain de développement de jeux vidéo basé à Redmond (État de Washington), fondé en 1995 par Jim Bosler et Brian Soderberg.

Autres 
 Opération Zipper : plan britannique visant à capturer Port Swettenham ou Port Dickson, en Malaisie lors de la Seconde Guerre mondiale.